Удобненское сельское поселение — муниципальное образование в составе Отрадненского района Краснодарского края России.

В рамках административно-территориального устройства Краснодарского края ему соответствует Удобненский сельский округ.

Административный центр — станица Удобная.

География 
Расположено в юго-восточной части Отрадненского района, в междуречье рек Уруп и Бол. Зеленчук. Общая площадь поселения 307,67 км².

Население

Населённые пункты 
В состав сельского поселения (сельского округа) входят 10 населённых пунктов:

История 
В 1935 году был образован Удобненский сельский совет.

В 1991 году Удобненский сельский совет преобразован в Удобненский сельский округ, в границах которого с 2005 года функционирует Удобненское сельское поселение.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Удобненского сельского поселения
 Удобненское сельское поселение на сайте Отрадненского района

Сельские поселения Отрадненского района